Doro bezeichnet:
 Doro (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 DoRo Produktion, eine Filmproduktionsfirma in Wien
 ein Weiler bei Chironico, Gemeinde Faido, Tessin, Schweiz
 ein Dorf auf der osttimoresischen Insel Atauro, siehe Biqueli
 Doro Pesch (* 1964), Künstlername Doro, deutsche Metal-Sängerin
 Doro (Album), das 1990 veröffentlichte Album der gleichnamigen Metal-Sängerin
 Doro AB, einen schwedischen Telefonhersteller

Doro oder Dóró ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Doro (1882–1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Mino Doro (1903–2006), italienischer Schauspieler
 Sándor Dóró (* 1950), ungarischer Maler, Grafiker, Performance-Künstler und Künstleranatom
 Sebastian Doro (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dorough
 Dorow